Мария Якунчикова: Якунчикова, Мария Васильевна (в замужестве Вебер; 1870—1902) — русская художница.
 Якунчикова, Мария Фёдоровна (урождённая Мамонтова; 1863—1952) — русская художница в области декоративно-прикладного искусства, специалист по народным художественным промыслам.